Айгабац:

 Айгабац — село в Армении, в Ширакской области.
 Айгабац — небольшая река в Армении, в Ширакской области.